Kreuzfahrer steht für:
 einen Teilnehmer an einem Kreuzzug
 einen Teilnehmer an einer Kreuzfahrt
 ein Kreuzfahrtschiff

Siehe auch:
 Kreuzfahrerburg
 Kreuzfahrerstaaten
 Arn – Der Kreuzritter
 Die Kreuzritter 
 Unternehmen Kreuzritter